HMS Glory har varit namnet på tio fartyg/skepp i Royal Navy. Franska motsvarigheten är HMS Gloire:

, var ett 44-kanoners femteklass linjeskepp, tidigare det franska 44-kanoners La Gloire, erövrad från fransmännen 1747 och såldes för upphuggning 1763. 
, var ett 32-kanoners femteklass linjeskepp sjösatt 1763. Namnändrades till HMS Apollo 1774 och höggs upp 1786.
, var ett 8-kanoners loggert, tidigare det franska Gloire. Erövrades 1781 och höggs upp 1783.
, var ett 98-kanoners andraklass linjeskepp sjösatt 1788. Konverterades till ett fängelsefartyg 1809, en kruthulk 1814 och höggs upp 1825.
, var ett 40-kanoners femteklass linjeskepp erövrat från fransmännen 1795 och såldes 1802.
, var ett 36-kanoners femteklass linjeskepp erövrat från fransmännen 1806 och höggs upp 1812.
HMS Gloire, var ett 38-kanoners femteklass linjeskepp, tidigare det franska Iphigenie. Erövrades 1814 och togs i tjänst som . Namnändrades till HMS Gloire senare samma år och såldes 1817.
, var ett slagskepp av Canopus-klass sjösatt 1899. Namnändrades till HMS Crescent 1920 och blev ett depåfartyg, höggs upp 1922.
HMS Glory IV, var den tidigare ryska kryssaren Askold, erövrad av britterna 1918 och användes som depåfartyg tills hon återlämnades till sovjetiska flottan 1920.
, var ett hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1943 och skrotades 1961.

Se även

ja:グローリー